The Bridge of San Luis Rey est le titre de plusieurs œuvres :
 The Bridge of San Luis Rey (Le Pont du roi Saint-Louis), roman de Thornton Wilder paru en 1927
 The Bridge of San Luis Rey, film de Charles Brabin sorti en 1929
 The Bridge of San Luis Rey, film de Rowland V. Lee sorti en 1944
 Le Pont du roi Saint-Louis (The Bridge of San Luis Rey), film réalisé par Mary McGuckian sorti en 2004